«Христос и грешница» - картина голландского художника Рембрандта. Она была написана в 1644 году и куплена Национальной галереей в 1824 году.

Рембрандт показывает эпизод встречи Иисуса и грешницы, обвиненной в прелюбодеянии из Евангелия от Иоанна. В этой сцене несколько евреев, в основном писари и фарисеи, пытались поймать Иисуса на попустительстве за непослушание еврейскому закону, зная, что Иисус жалел неправедников. Чтобы сделать это, они нашли женщину, которая была поймана, участвуя в прелюбодеянии. Затем они сказали: «Учитель, эту женщину поймали на акте прелюбодеяния. Теперь в законе Моисей повелел нам забить ее камнями. Что ты скажешь о ней?» Иисус ответил: «Тот, кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень » (Иоанн. 8: 3-7).

Рембрандт заставил Иисуса казаться выше других фигур и ярче осветил его. В отличие от него, евреи "в темноте" кажутся ниже. Примечательно, что рост Иисуса символизирует его моральное превосходство над теми, кто пытался обмануть его.

Художественные материалы 
Картина была исследована учеными Национальной галереи Лондона. Рембрандт использовал свое обычное ограниченное количество пигментов, таких как охра, киноварь, красные озера, свинцовые белила, свинцово-оловянно-желтый и черная кость.

Примечания

Ссылки 
https://colourlex.com/project/rembrandt-the-woman-taken-in-adultery/ - иллюстрированный анализ пигмента в ColourLex.

Библиография 
 Дуглас Маннерин Życie i twórczość. Рембрандт, Wyd. Muza SA, Warszawa 1995, 
 Стефано Зуффи, Стефано Пачатори. Рембрандт, Wyd. Arkady, Warszawa 2006, 
 Стефано Зуффи. Рембрандт, wyd. Prestel, Munich – London – New York 2011 

Картины Рембрандта
Иисус Христос в живописи
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Евангелие от Иоанна
Картины по сюжетам Нового Завета